Суперкубок Португалії з футболу 2006 () — 28-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 серпня 2006 року між чемпіоном і володарем кубка Португалії Порту та фіналістом кубка Португалії клубом Віторія (Сетубал).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2006
Португалія
2006 у португальському спорті
Події 19 серпня
Серпень 2006